Ардила — многозначное понятие:

Топоним 
 Ардила —  река в Испании и Португалии.

Носители фамилии 
 Ардила, Альфредо (род. 1946) — колумбийский нейропсихолог.
 Ардила, Рубен (род. 1942) — колумбийский психолог.
 Ардила, Андрес Камило (род. 1999) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.